US Open 2019 představoval 139. ročník čtvrtého a závěrečného grandslamového turnaje tenisové sezóny, jediného hraného na americkém kontinentu. 51. ročník v otevřené éře probíhal na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem DecoTurf v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové newyorského Flushing Meadow, jakožto Mezinárodní tenisové mistrovství USA v období od 26. srpna do 8. září 2019.

Turnaj organizovaly Mezinárodní tenisová federace s Americkou tenisovou asociací v rámci kalendáře profesionálních okruhů mužů ATP Tour 2019 a žen WTA Tour 2019. Vítězové, vyjma soutěže smíšené čtyřhry, si do žebříčků připsali 2 000 bodů. Obhájci vítězství v singlových soutěžích se stali světové jedničky, Srb Novak Djoković a Japonka Naomi Ósakaová. 

Čtvrtou trofej z dvouhry si odvezl Španěl Rafael Nadal a prvním kanadským vítězem grandslamové dvouhry se stala Bianca Andreescuová. Do nejkratšího dohraného zápasu v otevřené éře Flushing Meadows v osmifinále nastoupili Roger Federer s Davidem Goffinem. Švýcar postoupil za 1.19 hodiny. Rovněž v ženské části padl rekord open éry díky 44minutové výhře Sereny Williamsové ve čtvrtfinále nad Wang Čchiang. V mužské dvouhře se rozhodující, pátá sada konala ve 27 zápasech. V ženském singlu pak třetí set proběhl ve 40 utkáních. Celkově tenisté nastříleli 3 165 es a vyžádali si 1 661 výzev ke kontrole dopadu míče jestřábím okem. Verdikt rozhodčího byl změněn ve 435 případech, tj. ve 26 % výměn.

US Open 2019 se stal nejnavštívenějším ročníkem v předchozí historii turnaje, když během dvou týdnů do areálu zavítalo 737 872 diváků.

139. ročník

Pozadí 

139. ročník US Open se odehrával mezi 26. srpnem až 8. zářím 2019 v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové, ležícím v parku Corona Flushing Meadows newyorské čtvrti Queens. Probíhal na tvrdém polymethylmethakrylátovém povrchu DecoTurf. První ročník turnaje se v tomto areálu uskutečnil v roce 1978. V rozhodujících sadách zápasů byl hrán tiebreak. 

Soutěže se konaly na 16 z celkového počtu 22 dvorců vnitřního areálu. Hlavním kurtem byl největší tenisový stadion světa Arthur Ashe Stadium s kapacitou 22 547 sedících diváků, opatřený zatahovací střechou. Do ochozů druhého největšího dvorce, Stadionu Louise Armstronga se zatahovací střechou, mohlo zavítat 14 069 návštěvníků. To z něj činilo největší grandslamovou dvojku (na úrovni centrkurtů zbývajících majorů). Do třetí arény Grandstand Stadium mělo přístup až 8 125 sedících diváků. 

Grandslam zahrnoval soutěže mužské i ženské dvouhry, mužskou, ženskou a smíšenou čtyřhru a soutěže juniorů do osmnácti let, které patřily do nejvyšší kategorie Grade A. Na programu byly také singlové a deblové soutěže vozíčkářů, včetně kvadruplegiků, v rámci vozíčkářské UNIQLO Tour, rovněž jako deblové události legend, do nichž nastoupili bývalí grandslamoví šampioni.

Grandslam trval 14 hracích dnů, se završením ve druhou neděli. Semifinále ženské dvouhry se odehrála ve čtvrtek 5. září od 19 hodin místního času. Semifinále mužského singlu navázala v páteční večer 6. září, po skončení finále mužské čtyřhry. V sobotu 7. září se uskutečnilo finále smíšené čtyřhry a po něm následoval od 16 hodin zápas o titul v ženském singlu. Poslední hrací den v neděli 8. září došlo na finále ženské čtyřhry, s následným zakončením programu v podobě utkání o titul z mužské dvouhry.

V účinnosti bylo pravidlo o vysoké teplotě, tzv. „heat rule“, v souvislosti s vyššími teplotami a rostoucí vlhkostí vzduchu. Pokud bylo pravidlo během utkání aktivováno, mohl tenista požádat před rozhodujícím setem o desetiminutovou přestávku. Varování tenistům za porušení pravidel byla poprvé zobrazována na venkovních výsledkových tabulích v celém areálu.

Mediální pokrytí 
Ve Spojených státech měla na vysílací práva popáté exkluzivitu stanice ESPN, která zajišťovala živé přenosy z celé US Open Series. Jednalo se o jedenáctiletý kontrakt na období 2015–2026 v hodnotě 825 milionu dolarů. Stanice ESPN na americkém území disponovala právy na tři ze čtyř grandslamů kalendářního roku.

Vítězové 
V mužské dvouhře počtvrté zvítězil Španěl Rafael Nadal, který získal devatenáctý kariérní grandslam, a po French Open druhý v sezóně, jímž se přiblížil k vedoucímu Federerovi na rozdíl jediné trofeje. V rámci okruhu ATP Tour si odvezl osmdesátý čtvrtý singlový titul. 

Ženskou dvouhru vyhrála Bianca Andreescuová, která se stala prvním kanadským šampionem ve dvouhře grandslamu, a to již při čtvrté účasti na turnajích velké čtyřky, čímž vyrovnala rekord Moniky Selešové z French Open 1990. Jako první v historii zvítězila ve Flushing Meadows při debutu v hlavní soutěži. V 19 letech byla prvním tenistou narozeným v roce 2000 či později, jenž triumfoval v grandslamové dvouhře, nejmladším šampionem grandslamu od titulu Světlany Kuzněcovové na US Open 2004 a prvním teenagerem s trofejí ze singlu majoru od Marie Šarapovové na US Open 2006. Debutově pronikla do elitní světové desítky žebříčku WTA, na 5. místo.

Mužskou čtyřhru ovládl první světový pár Juan Sebastián Cabal a Robert Farah. Jako první Kolumbijci zvítězili na US Open. Stali se  šestou dvojicí v otevřené éře, která triumfovala ve Wimbledonu i US Open v jedné sezóně.

Šampionkami v ženské čtyřhře se staly Belgičanka Elise Mertensová s Běloruskou Arynou Sabalenkovou. Obě získaly třetí společnou trofej a první kariérní z grandslamu.

Trofej ve smíšené čtyřhře obhájila americko-britská dvojice Bethanie Matteková-Sandsová a Jamie Murray, která získala druhou společnou grandslamovou trofej. Matteková-Sandsová si připsala celkově čtvrtý grandslamový titul ze smíšené soutěže a pro Murrayho to byl pátý takový major. Brit navíc vyhrál i v roce 2017, čímž získal newyorský hattrick. Naposledy před ním tohoto výkonu dosáhl Australan Neale Fraser v padesátých letech 20. století.

Galerie vítězů

Statistiky 
 Nejvíce es:  Daniil Medveděv – 102 /  Serena Williamsová – 40;
 Nejrychlejší podání:  Railly Opelka –  /  Caroline Dolehideová – ;
 Nejvíce dvojchyb:  Alexandr Bublik – 51 /  Jeļena Ostapenková – 41;
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání do dvorce:  Hubert Hurkacz – 116 ze 152 (76 %)
 Nejvíce vyhraných míčů po prvním podání:  Borna Ćorić – 40 ze 43 (93 %);
 Nejvíce vyhraných míčů na returnu po prvním podání:  Daniil Medveděv – 165;
 Nejvíce vyhraných míčů po druhém podání:  Borna Ćorić – 23 z 29 (79 %);
 Nejvíce vyhraných míčů na returnu po druhém podání:  Daniil Medveděv – 180;
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  Daniil Medveděv – 38;
 Nejdelší výměny:
 Nejdelší mužská výměna trvala, na třetím ročníku v řadě, 39 míčů a byla odehrána mezi Daniilem Medveděvem a Grigorem Dimitrovem v semifinále za stavu 7–6, 4–4 a 30:15 v gemu z pohledu Medveděva, který ji vyhrál.
 Nejdelší ženská výměna trvala 40 míčů a byla odehrána mezi Elinou Svitolinovou a Whitney Osuigweovou v prvním kole.

Dotace turnaje 
Celkový základní rozpočet US Open 2019 činil 57 238 700 dolarů, což představovalo meziroční nárůst o 7,4 %.

Vítězové mužské a ženské dvouhry si připsali částku 3 850 000 dolarů. Každý vyřazený ve druhém kole obdržel 100 tisíc dolarů, což se rovná celkové sumě odměn prvního otevřeného ročníku v roce 1968. Rozpočet kvalifikací se meziročně zvýšil téměř o 20 %, na částku 3,5 milionu dolarů.

Konečný objem odměn tenistům včetně kompenzací dosáhl částky 53 517 500 dolarů.

{|class=wikitable style="text-align:center; font-size: 95%; white-space:nowrap;"
|-
!background:#ededed;"|Soutěž
!style="width: 70px; |vítězové
!style="width: 70px; |finalisté
!style="width: 70px; |semifinalisté
!style="width: 70px; |čtvrtfinalisté
!style="width: 70px; |16 v kole
!style="width: 70px; |32 v kole
!style="width: 70px; |64 v kole
!style="width: 70px; |128 v kole
!style="width: 70px;"|Q3
!style="width: 70px;"|Q2
!style="width: 70px;"|Q1
|-
| style="background:#ededed;" align=left|dvouhry 
|3 850 000 $
|1 900 000 $
|960 000 $
|500 000 $
|280 000 $
|163 000 $
|100 000 $
|58 000 $
|32 000 $
|18 000 $
|11 000 $
|-
| style="background:#ededed;" align=left|čtyřhry|740 000 $
|370 000 $
|175 000 $
|91 000 $
|50 000 $
|30 000 $
|16 000 $
|
|
|
|
|-
| style="background:#ededed;" align=left|mix'|160 000 $
|76 000 $
|38 000 $
|19 975 $
|11 400 $
|5 900 $
|
|
|
|
|
|-
|colspan=12 align=center|
|}

 Body do žebříčků ATP a WTA 
Tabulka uvádí zisk bodů do žebříčku ATP a WTA v závislosti na kole turnaje, ve kterém tenista vypadl.

 Odhlášení tenisté 
 Muži 
 
Úplný seznamÚplné složení odstoupivších a hráčů, kteří je nahradili v mužské dvouhře.  Kevin Anderson → nahradil jej  Paolo Lorenzi
  Juan Martín del Potro → nahradil jej  Denis Kudla
  Mackenzie McDonald → nahradil jej  Albert Ramos-Viñolas
  Milos Raonic → nahradil jej  Kamil Majchrzak
v průběhu turnaje
  Borna Ćorić

 Ženy 
 
Úplný seznamÚplné složení odstoupivších a hráček, které je nahradily v ženské dvouhře.''
  Amanda Anisimovová → nahradila ji  Varvara Lepčenková
  Mona Barthelová → nahradila ji  Kirsten Flipkensová
  Catherine Bellisová → nahradila ji  Ču Lin
  Dominika Cibulková → nahradila ji  Světlana Kuzněcovová
  Lesja Curenková → nahradila ji  Wang Si-jü
  Beatriz Haddad Maiová → nahradila ji  Marie Bouzková
  Anna Karolína Schmiedlová → nahradila ji  Paula Badosová
  Markéta Vondroušová → nahradila ji  Priscilla Honová
  Věra Zvonarevová → nahradila ji  Nicole Gibbsová

Dospělí

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Čtyřhra žen

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Vozíčkáři

Dvouhra vozíčkářů

Dvouhra vozíčkářek

Čtyřhra vozíčkářů

Čtyřhra vozíčkářek

Dvouhra kvadruplegiků

Čtyřhra kvadruplegiků

Divoké karty 
Následující tenisté obdrželi divokou kartu do hlavních soutěží.

Divoké karty pro zástupce australského a francouzského tenisu v singlových soutěžích byly přiděleny v rámci reciproční dohody tří ze čtyř tenisových svazů pořádajících Grand Slam – Tennis Australia, United States Tennis Association (USTA) a Fédération Française de tennis (FFT). Francouzská federace je udělila Antoinu Hoangovi a Dianě Parryové. Australský svaz zvolil Thanasise Kokkinakise a Samanthu Stosurovou.

Smíšená čtyřhra  
  Hailey Baptisteová /  Jenson Brooksby
  Jennifer Bradyová /  Denis Kudla
  Hayley Carterová /  Jackson Withrow
  Kaitlyn Christianová /  James Cerretani
  Danielle Collinsová /  Nicholas Monroe
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Jamie Murray
  Christina McHaleová /  Ryan Harrison
  Coco Vandewegheová /  Maxime Cressy

Kvalifikanti 
Osmnáct mužů a dvacet dva žen postoupilo do hlavních soutěží dvouher z kvalifikací probíhajících mezi 19.–23. srpnem 2019 v areálu Národního tenisového centra Billie Jean Kingové.

Žebříčková ochrana 
Následující tenisté využili k účasti v hlavních soutěžích žebříčkové ochrany:

 Mužská dvouhra
  Tomáš Berdych
  Steve Darcis
  Jozef Kovalík
  Vasek Pospisil
  Cedrik-Marcel Stebe
  Janko Tipsarević

 Ženská dvouhra
  Světlana Kuzněcovová
  Coco Vandewegheová

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 
ATP Tour 2019
WTA Tour 2019
Tenis v USA v roce 2019